Гармониха — название населённых пунктов.

Россия 
 Гармониха — деревня в Островском районе Костромской области.
 Гармониха — деревня в Шатурском районе Московской области.